Игорь Нязбеевич Барциц (род. 5 января 1969, Гудаута, Абхазская АССР, СССР) — российский правовед, заслуженный юрист Российской Федерации (2010), доктор юридических наук, профессор. Директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХиГС).

Биография 
В 1996—2000 годах — руководитель Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2002—2007 годах — заместитель проректора по научной работе, директор Научно-информационного центра Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 2007—2011 годах — проректор РАГС по научной работе.

С 2011 г. — директор Института государственной службы и управления РАНХиГС. 

29 декабря 2020 года стал фигурантом коррупционного скандала, арестован как главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС.

Женат. Трое детей.

В настоящее время находится под следствием по делу о хищениях в особо крупном размере.

Образование 
В 1992 году окончил Ростовский государственный университет по специальности правоведение.

В 1996 году — Всероссийскую академию внешней торговли по специальности экономист со знанием иностранного языка.

В 1995 году — аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, получив степень кандидата юридических наук.

В 2001 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Конституционно-правовое пространство Российской Федерации», получив степень доктора юридических наук.

В 2004 году присвоено звание профессор по кафедре государственного строительства и права.

Стажировался в Высшей школе коммерции (Бремен, ФРГ, 1994 г.), в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес, США, 1996 г.), в Международном институте государственного управления (Париж, Франция, 1998 г.), Группе по разрешению конфликтов (Conflict Management Group, Гарвард, США, 2003 г.).

Участник программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров (2010—2011 гг.)

Классный чин 
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Награды 
 2009 — Золотая медаль им. Ф. Н. Плевако «За крупный вклад в развитие адвокатуры России и укрепление её единства, подготовку квалифицированных юридических кадров»
 2010 — Заслуженный юрист Российской Федерации — за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание
 2011 — Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования — за цикл учебных изданий «Государственное, муниципальное и корпоративное управление»
 2015 — Благодарность Правительства Российской Федерации — за значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров для системы государственной власти и управления
 2018 — «Юрист года» — премия Ассоциации юристов России в номинации «Юридическое образование и воспитание»
 2019 — Орден Почета — за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу

Научная и экспертная деятельность 
Область научных интересов — проблемы конституционного и муниципального права, административного права, финансового права, международное публичное право, правового обеспечения государственного управления и государственной службы.

Привлекался к работе рабочих групп по актуальным вопросам права и государственного управления, созданных при Администрации Президента Российской Федерации, в частности:

2004—2005 г.г. — Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам федеративных отношений и местного самоуправления;

2007—2009 г.г. — Комиссия при Президенте Российской Федерации по разработке проекта Федеральной программы «Реформирование и развитие государственной службы Российской Федерации»;

2008 г. — Комиссия при Президенте Российской Федерации по подготовке предложений по формирования резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

Участвовал в международных проектах ТАCIS «Административная реформа в России-I» (2004 г.), «Административная реформа-II» (2005—2006 гг.), «Институциональная реформа государственного сектора» (2007 г.), «Развитие финансовых рынков»; был членом Экспертного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (2002—2008 гг.), консультантом Программы развития ООН (2008 г.).

В 2009—2011 годах — эксперт президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, эксперт Российского фонда фундаментальных исследований.

2004—2014 годы — член Экспертного совета по праву Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

В 2012 г. — член Научно-консультативного совета при Общественной палате Российской Федерации.

С 2014 г. — член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации; член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, по взаимодействию со структурами гражданского общества; заместитель председателя Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции.

С 2018 г. — член Общественного совета Федерального казначейства, Координационного совета по государственно-частному партнерству в здравоохранении.

С 2019 г. — член Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации юристов России.

Действительный член Академии политической науки.

Главный редактор журнала «Государственная служба»; член редакционных советов журналов: «Конституционное и муниципальное право», «Административное и муниципальное право», «Вопросы государственного и муниципального управления», «Вопросы правоведения», «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата», «Экономическая политика», «Российское государствоведение» и др.

Труды 
Автор более 200 научных работ, наиболее значимые из которых являются монографии:

 Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. М.: Изд-во МГУ, 2000
 Федеративная ответственность: конституционно-правовые аспекты" (М.: Изд-во РЭА, 1999)
 Реформа государственного управления в России: правовой аспект (М., Формула Права, 2008)
 Государственное (конституционное) право Республики Абхазия (М., 2010)
 Система государственного и муниципального управления (М., 2011). Второе издание Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. ISBN 978-5-7749-1396-1. 2019
 Human Rights Practice Review: The Russian Federation // East European Yearbook on Human Rights. Edited by Mart Susi and Oreste Pollicino. Volume 2. — 2019
 Россия и Франция в мировом образовательном пространстве: аналитический доклад. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. ISBN 978-5-7749-1305-3

Автор учебников:

 Правовое обеспечение государственной службы (М., 2007),
 Служебное право (Ростов н/Д, 2006),
 Источники служебного права (М., 2007),
 Финансовое право (2010 г.)

Является ответственным редактором «Энциклопедии государственного управления в России» (М., 2004—2006), Под его редакцией подготовлены: энциклопедические словари «Государственная служба» и «Муниципальное управление» (2008), Научно-практический комментарий к Федеральному закону № 122 «О монетизации льгот…» (М., 2005), Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (М., 2003); Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной службы РФ» и Федеральному закону «О государственной гражданской службе РФ» (М., 2005), доклад «Национальная юрисдикция: курс на конкурентоспособность правовой системы России» (2019 г.).

Автор серии научных докладов на русском и английском языках, посвященных конституции Основному закону страны: «Конституционный дизайн: образ государства и образ эпохи», «Конституционные мифы и конституционные иллюзии: о героическом прошлом и лучшем будущем», «Конституционный патриотизм: четыре европейские реинкарнации и российская версия», «Конституционное пространство: доктрина, правовая реальность и иллюзия в формате 3D», «Конституционные обычаи и традиции: происхождение, действие и отмирание», «Конституционная идентичность и международное право: о конституционализации международного права и интернационализации конституционного права».

Примечания

Ссылки 
 Страница  на сайте РАНХиГС
 Страница  на сайте ИГСУ РАНХиГС

Выпускники Ростовского государственного университета
Специалисты по административному праву
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Преподаватели Российской академии государственной службы
Преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Лауреаты премии «Юрист года»
Выпускники ВАВТ